Alagoa (Portugal), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Portalegre
Alagoa (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais 
Alagoa Grande, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba 
Alagoa Nova, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba